

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Rudna Wielka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz 
 Rudna Wielka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza

Zobacz też 
 Rudna Mała, Rudna